

Einzel (Großschanze / 18 km) 

Datum: Mittwoch, 21. und Donnerstag, 22. Februar 1934;

Teilnehmer: 48 genannt; 47 gestartet; 38 gewertet;

Quellen 
 Wintersport. / FIS-Rennen in Sollefteå; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 24. Februar 1934, S. 6
 Fem nordmenn først i dag, Aftenposten, Abendausgabe, (norwegisch) vom 22. Februar 1934, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Nordmennene dominerte i Sollefteå i går, Aftenposten, (norwegisch) vom 23. Februar 1934, s. 6, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sollefteå-inntrykk, Sportsmanden (norwegisch) vom 23. Februar 1934, s. 2-3, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Hopprennet i Hallstabakken, Sportsmanden (norwegisch) vom 23. Februar 1934, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 26. Februar 1934, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Finsk knocout på slätbana vid Sollefteå, Dagens Nyheter (schwedisch) vom 22. Februar 1934, s. 5
 Norsk kvartett i täten andra Sollefteådagen, Dagens Nyheter (schwedisch) vom 23. Februar 1934, s. 4
 Norges stora dag i Sollefteå, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 23. Februar 1934, s. 12

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 DSQ = Disqualified (disqualifiziert)

Nordische Kombination
Manner 1934